Bundesliga austriacka w piłce nożnej (1994/1995) była 84. sezonem najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Austrii. Liga liczyła 10 zespołów. Tytuł obroniła drużyna Austria Salzburg.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Bundesliga austriacka w piłce nożnej mężczyzn

Bibliografia 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Austrii
1994 w Austrii
1995 w Austrii
1994 w piłce nożnej
1995 w piłce nożnej